Jake Goodman (17 de junio de 2002) es un actor canadiense, más conocido por su papel de protagonista Spencer Foster en la serie Life with Boys y Shred Ackerman en la serie Max & Shred. También ha aparecido en otras películas y shows.

Filmografía

Referencias

Enlaces externos 
Jake Goodman en Twitter

Actores de Canadá